Неохори () или катаревуса Неохорион (Νεοχώριον) е разпространен гръцки топоним, който в превод означава Ново село. Много от селищата на име Неохори носят паралелни имена на български Ново село или на турски Еникьой.

Гърция 
 Невор, на гръцки Неохори, село в дем Мъглен, област Централна Македония;
 Нихор, на гръцки Неохори, село в дем Довища, област Централна Македония;
 Еникьой, на гръцки Неохори, село в дем Амфиполи, област Централна Македония;
 Неохори, село в дем Александрия, област Централна Македония;
 Неохори със старо име Ново село, село на Халкидика, дем Аристотел, област Централна Македония;
 Неохори, село в дем Гревена, област Западна Македония;
 Неохори, село в дем Синтика, област Централна Македония;
 Неохори, село в дем Сули, област Епир;
 Неохори, планинско село в Ета, над Неопатрия, основано от сулиоти.

България 
 Ново село с паралелно старо гръцко име Неохори, квартал на град Сливен

Турция 
 Еникьой с гръцко име Неохори, село във вилает Афионкарахисар.

Вижте също 
 Неохораки (в превод от гръцки Ново селце)
 Палеохори (в превод от гръцки Старо село)
 Ново село
 Еникьой (в превод от турски Ново село)